Jean Jullien peut désigner :

 Jean Jullien (1854-1919), critique de théâtre, dramaturge et théoricien français ;
 Jean Jullien (1898-1952), homme politique français ;
 Jean Jullien (1983-), dessinateur français.

Voir aussi 

 Jean-Auguste Jullien (1731–1771), dramaturge, historien du théâtre et homme de lettres français ;
 Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles (1759-1834), historiographe français ;
 Jean de Jullienne (1686-1766), amateur d'art et manufacturier français.